Анатолий Степанович Кравченко () — генерал-майор Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войны.

Биография 

Анатолий Степанович Кравченко родился в 1908 году в городе Валки (ныне — Харьковская область Украины). В мае 1932 года он был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, а в 1940 году — Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Участвовал в боях советско-финской войны.

Участвовал в боях Великой Отечественной войны, совершил 130 боевых вылетов, сбив 2 вражеских самолёта. С 25 июля 1941 года командовал 347-м истребительным авиаполком. Участвовал в Операции при вводе войск в Иран, в Керченско-Феодосийской десантной операции и Обороне Севастополя.

В 1942 году на Крымском фронте Кравченко был тяжело ранен и лишился части руки, после чего к лётной работе его не допустили, направив в оперативное управление Главного штаба Военно-воздушных сил РККА.

В послевоенное время Кравченко преподавал в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, был преподавателем кафедры оперативно-тактической подготовки, начальником кафедры тактики ВВС, начальником кафедры тактики и истории военного искусства. Являлся автором и соавтором более чем 100 научных работ, в том числе учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов. Защитил кандидатскую диссертацию, был утверждён в звании профессора.

Умер в 1975 году, похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Кандидаты военных наук
Похороненные на Введенском кладбище
Участники обороны Севастополя (1941—1942)